Beatmungstechnik bezeichnet:

 die zur Beatmung erforderliche Technik

Siehe auch:
 Beatmungsgerät